Lolita (novel·la), novel·la de Vladímir Nabókov, publicada per primer cop el 1955 
 Lolita (pel·lícula del 1962), film dirigit per Stanley Kubrick el 1962 protagonitzat per Sue Lyon i James Mason 
 Lolita (1997), film franco-americà del 1997 dirigit per Adrian Lyne, adaptació de la novel·la homònima de Vladímir Nabókov 
 Lolita Bosch (Barcelona, 1970), escriptora
 Lolita Flores (Madrid, 1958), cantant i actriu espanyola filla de «la Faraona» i «el Pescaílla»
 Lolita (Texas), lloc designat pel cens a l'estat de Texas (EUA)
 Moi... Lolita, senzill d'Alizée publicat el juliol de 2000
 Lolita (cantant austríaca), nom artístic d'Edith Einzinger (1931-2010) cantant, actriu i presentadora austríaca.